Benjamin Bonzi e Antoine Hoang erano i detentori del titolo ma solo Antoine Hoang ha deciso di difendere il titolo in coppia con Romain Arneodo.

In finale Viktor Durasovic e Patrik Niklas-Salminen hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Quentin Halys con il punteggio di 7-5, 7-6(7-1).

Teste di serie 

  Jonny O'Mara /  Ken Skupski (semifinale)
  Sander Arends /  David Pel (quarti di finale) 

  Romain Arneodo /  Antoine Hoang (quarti di finale)  
  Sergio Martos Gornés /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Sascha Gueymard Wayenburg /  Luca Van Assche (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Play In Challenger Lille 2022